Ветешник () — чешская фамилия. Известные носители:

 Ветешник, Ондржей (род. 1984) — чешский гребец.
 Ветешник, Ян (род. 1984) — чешский гребец.